

Prénom 
 Henri

Dynastes
 Henri  (876-936), roi de Germanie de 919 à 936 ;
 Henri de Babenberg (885-886), noble franc de Francie orientale ;
 Henri  de Bourgogne (v. 944-1002) duc de Bourgogne de 965 à 1002 ; 
 Henri II (973-1024), empereur romain germanique de 1002 à 1024 ;
 Henri III de Bavière (982-985), duc de Carinthie et de Bavière ;
 Henri  (1008-1060), roi de France de 1031 à 1060 ;
 Henri III (1017-1056), empereur romain germanique de 1039 à 1056 ;
 Henri IV (1050-1106), empereur romain germanique de 1056 à 1105 ;
 Henri (av. 1066 - 1127), souverain des Abodrites ;
 Henri de Bourgogne (1066-1112), comte de Portugal ;
 Henri  Beauclerc (1068-1135), duc de Normandie et roi d'Angleterre de 1100 à 1135 ;
 Henri d'Eu (vers 1075 – 1140), comte d'Eu, lord de Hastings
 Henri V (1086-1125), empereur romain germanique de 1106 à 1125 ;
 Henri II (1133-1189), duc de Normandie, comte d'Anjou, du Maine et de Touraine, roi d'Angleterre de 1154 à 1189 ;
 Henri de Sandomierz (1146-1166), duc de Sandomierz ;
 Henri VI le Cruel (1165-1197), empereur romain germanique de 1190 à 1197 et roi de Sicile de 1194 à 1197 ;
 Henri  (1165-1235), duc de Brabant et de Basse-Lotharingie ;
 Henri II de Champagne (1166-1197), comte palatin de Champagne et roi de Jérusalem ;
 Henri  de Rodez (1175-1225) comte de Rodez et vicomte de Carlat de 1208 à 1221 ;
 Henri  (1176-1216), empereur latin d'Orient de 1206 à 1216 ;
 Henri II le Pieux (1191-1241), duc de Cracovie, de Silésie et de Grande-Pologne ;
 Henri  (1204-1217), roi de Castille et Léon de 1214 à 1217 ;
 Henri III (1207-1272), roi d'Angleterre de 1216 à 1272 ;
 Henri  (1217-1254), roi de Chypre de 1218 à 1253 ;
 Henri III (1227/30-1266), duc de Wrocław de 1248 à 1266 ;
 Henri  le Barbu (1232-1238), duc de Silésie et princeps de Pologne ;
 Henri  de Hesse (1244-1308), Landgrave de Hesse ;
 Henri V le Gros (1250-1296), duc de Jawor, Legnica et Wrocław ;
 Henri III (1251/60-1309), duc de Głogów (1273/1274-1309) et duc de Grande-Pologne de 1306 à 1309 ;
 Henri IV (1257/8-1290), duc de Wrocław (1270-1290) et duc de Cracovie (1288-1290)
 Henri II (1271-1324), roi de Chypre de 1285 à 1324 ;
 Henri VII (1275-1313), empereur romain germanique de 1308 à 1313 ;
 Henri IV le Fidèle (1292-1342), duc de Żagań et de Grande-Pologne
 Henri VI le Bon (1294-1335), duc de Wrocław de 1311 à 1335.
 Henri II (1334-1379), roi de Castille et Léon de 1369 à 1379 ;
 Henri IV (1367-1413), roi d'Angleterre de 1399 à 1413 ;
 Henri III (1379-1406), roi de Castille et Léon de 1390 à 1406 ;
 Henri V (1386-1422), roi d'Angleterre de 1413 à 1422 ;
 Henri le Navigateur (1394-1460) prince et mécène portugais ;
 Henri VI (14211-1471), roi d'Angleterre de 1422 à 1471 ;
 Henri IV (1425-1474), roi de Castille et Léon de 1454 à 1474 ;
 Henri VII (1457-1509), roi d'Angleterre de 1485 à 1509 ;
 Henri VIII (1491-1547), roi d'Angleterre de 1509 à 1547 ;
 Henri II (1503-1555), roi de Navarre ;
 Henri  de Portugal (1512-1580), roi de Portugal ;
 Henri II (1519-1559), roi de France de 1547 à 1559 ;
 Henri  de Montmorency (1534-1614), duc de Montmorency ;
 Henri  (1545-1567), roi d'Écosse de 1565 à 1567 ;
 Henri  (1551-1589), roi de Navarre de 1270 à 1274 ;
 Henri III (1551-1589), roi de Pologne puis de France de 1574 à 1589 ;
 Henri IV (1553-1610), roi de France et de Navarre de 1589-1610 ;
 Henri II le Bon (1563-1624) marquis de Pont-à-Mousson, duc de Lorraine et de Bar de 1608 à 1624 ;
 Henri II de Bourbon (1588-1646), Prince de Condé, duc de Montmorency, d'Albret, d'Enghien et de Bellegarde ;
 Henri II de Montmorency (1595-1632), Maréchal de France comploteur contre Richelieu ;
 Henri II d'Orléans (1595-1663), filleul d’Henri IV adversaire de Concini ;
 Henri II de Bourbon-Verneuil (1601-1682), fils naturel d’Henri IV ;
 Henri Stuart (1725-1807), prétendant jacobite aux trônes d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, et cardinal-duc d'York ;
 Henri V (1844-1883), nom royal de l’aîné de Charles X ;
 Henri VI (1908-1975), nom royal de l’aîné des descendants de Louis XIV ;
 Henri VI (1908-1999), nom royal de l’aîné des descendants de Louis-Philippe  ;
 Henri VII (1933-2019), nom royal de l’aîné des descendants de Louis-Philippe  ;
 Henri (1955-), grand-duc de Luxembourg depuis 2000.

Patronyme 

 Henri (-1267), évêque de Genève (1260 à 1267) ;
 Léon Henri-Martin (1864-1936), préhistorien français ;
 Robert Henri (1865-1929), peintre et professeur américain ;
 Florence Henri (1893-1982), photographe et peintre suisse ;
 Brigitte Henri (1953-), commissaire de police des Renseignements généraux  ;
 David Henri (1972-), scénariste, réalisateur de cinéma et producteur indépendant français.

Toponyme et hydronyme

Lac Henri, plan d’eau du bassin versant de la rivière Mistassibi, dans Passes-Dangereuses, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
 Rivière Henri, affluent de la rivière Mistassibi Nord-Est, dans Passes-Dangereuses, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean.
 Rivière Henri, affluent québécois de la rivière du Chêne en Chaudière-Appalaches, au Québec.
 Bras d'Henri, affluent québécois de la rivière Beaurivage en Chaudière-Appalaches.
 Autoroute Henri-IV, autoroute québécoise de Chaudière-Appalaches.

Lycée Henri-IV, lycée de Paris.

Tour Henri,  clocher-tour de la Nouvelle Ville de Prague.

Titres 

 Henri IV (1596-98), pièce de théâtre de William Shakespeare ;
 Henri V (1599), pièce de théâtre de William Shakespeare ;
 Henri VI (1588-93), pièce de théâtre de William Shakespeare ;
 Charlotte et Henri (1985-2001), bande dessinée française ;
 Henri, le chat noir (2007-14), websérie américaine ;
 Henri (2013), film franco-belge de Yolande Moreau.

Autres 
 Style Henri II, style décoratif
 , système tropical ;
 Henri, lettre H de l’alphabet radio français ;
 Frère Henri (1830-1912), arboriculteur français ;
Henri Marinho, dit Henri, footballeur brésilien.

Voir aussi 

Homonymie d'hydronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme belge
Patronyme français
Patronyme suisse